Селуин — название нескольких географических объектов.

 Селуин — река в Новой Зеландии.
 Селуин — горный хребет в Австралии.
 Селуин — горный хребет в Канаде.
 Селуин — озеро в Канаде.
 Селуин — горы в США.
 Селуин — графство в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
 Селуин — округ в Новой Зеландии.
 Селуин, Лэйн (род. 1981) — американо–израильская баскетболистка.